Националният отбор по футбол на Словакия представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Словашката футболна асоциация.

История 

Първият официален мач на първата Словашка република (1939 – 1945) е игран в Прага срещу  на 27 август 1939 и завършва с победа за Словакия с 2 – 0. След Втората световна война, националният отбор по футбол е включен в отбора на  и за повече от 50 години Словакия не е играла мачове като свободна страна. По време на този период Чехословакия печели Евро 1976.

Първият официален международен мач на Словакия след като постига независимост завършва с победа с 1 – 0 в Дубай срещу ОАЕ на 2 февруари 1994. Следващият им мач е на Словашка земя срещу  като губят с 4 – 1 в Братислава на 20 април 1994. Най-голямата загуба на Словакия след независимостта (6 – 0) е на 22 юни 1995, в Мендоса, срещу . Техните най-големи победи (7 – 0) са срещу  през 2004 и  през 2007 и 2009.

Словакия за първи път играе в голямо първенство като независи отбор на квалификациите за Евро '96, но завършват трети в тяхната група, след  и , като записват победи срещу ,  и , два пъти. През квалификациите за Световното '98, Словакия завършват четвърти в тяхната група от шест отбора, като записват пет победи, едно равенство и четири загуби.

Стадион 

Техелне поле е най-известното име за стадион в Братислава. Кръстен на обкръжаващата го територия в Братислава. На стадионът играе Слован и националния отбор на Словакия. Капацитетът на стадиона е 30 085 зрители. Строенето е започнало през 1939 и е построен през 1944, но стадиона е отворен още през септември, 1940. Първият официален мач е игран на 27 октомври, 1940, когато Слован Братислава домакинства на Херта. Мачът завршва 2 – 2. На стадионът е играл и националния отбор по футбол на Чехословакия и е бил вторият най-голям стадион в Чехословакия след Страхов. През сезона 2005-06 стадионът е използван от Петржалка за УЕФА Шампионска лига и Купа на УЕФА.

Националния отбор на Словакия също така използва и Стадион Под Дубньом в Жилина и Стадион Антон Малатински в Търнава.

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 До 1992 е част от

Европейски първенства

Последни резултати

2009 

Резултат: Зелено – приятелски мач, Синьо – квалификации за световното 2010

2010 

Резултат: Зелено – приятелски мач, Синьо – световното 2010, Жълто – квалификации за Евро 2012

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Менажери

България – Словакия 

 

Словакия